

События 
 Военные трибуны с консульской властью (8) Маний Эмилий Мамерцин (2-й раз) (по Титу Ливию Марк Эмилий Мамерцин), Луций Валерий Потит (3-й раз), Аппий Клавдий Красс Инрегилленсис, Марк Квинтилий Вар, Луций Юлий Юл, Марк Фурий Фуз, Марк Постумий Альбин Региллен, Марк Постумий (по Титу Ливию — вместо Марка Фурия Фуза — Марк Фурий Камилл). Цензоры Марк Фурий Камилл (ок. 445—365) и Марк Постумий Альбин.
 Вейяне избрали царя.
 Афинский архонт-эпоним Эвклид.
 Борьба Крития и Ферамена. Казнь Ферамена. Демократы во главе с Фрасибулом захватывают Пирей. Бегство тиранов в Элевсин. В Афинах правят 30 тиранов.
 Тираны обращаются за помощью к Спарте. Лисандр и наварх Либий, брат Лисандра, выступают в поход и блокируют Пирей. Эфоры и царь Павсаний опасаются усиления Лисандра. Павсаний с войском является в Аттику. Действия Лисандра приостановлены. Павсаний способствует примирению правительств Афин и Пирея. По возвращении в Спарту Павсаний привлечён к суду, но легко оправдывается.
 Дионисий разрушил сицилийский город Наксос.
 Падение Элевсинского правительства. Восстановление демократического строя в Афинах.
 Речь Лисия «Против Эратосфена».
 Распад китайского царства Цзинь на царства Вэй, Чжао и Хань (Три семьи разделили Цзинь).

Скончались 
 Критий (др.-греч. Κριτίας, 460—403 до н. э.) — афинский государственный деятель, оратор и писатель времён Пелопоннесской войны (431—404 гг. до н. э.).

См. также

Примечания

Литература